Cameron Island kan syfta på följande:
 Cameron Island, Antarktis, en ö i Antarktis
 Cameron Island, Nunavut, en ö i Kanada